Регістр літер — див.: велика (заголовна) і мала літера.
 Регістр (типографія) — верхня чи нижня розкладка клавіатури, комп'ютерної чи друкарської;
 Регістр (цифрова техніка) — послідовнісний логічний пристрій, мікросхема з таким пристроєм;
 Регістр процесора — комірка внутрішньої швидкодіючої пам'яті процесора;
 Регістр стану — регістр процесора, що зберігає важливу інформацію про стан обчислювальної системи;
 Регістр в музиці
 Регістр Ллойда (судноплавний)

Див. також 
 Реєстр